Il torneo maschile di pallanuoto alla XXIX Universiade si è svolto dal 18 al 30 agosto 2017 a Taipei, Taiwan.

Squadre qualificate

 Taipei Cinese

Risultati

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Tabellone principale

Note 

Pallanuoto alla XXIX Universiade